Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Pablo Arraya 6-3, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Víctor Pecci (primo turno)
 Balázs Taróczy (primo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 José Higueras (secondo turno)
 Hans Gildemeister (primo turno)
 Jose Luis Damiani (secondo turno)
 Andrés Gómez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1981